Il singolare del torneo di tennis Aix-en-Provence Open 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Ilie Năstase che ha battuto in finale Guillermo Vilas che si è ritirato sul punteggio di 6-1, 7-5.

Teste di serie 
 Guillermo Vilas (finale, ritiro)
 Ilie Năstase (campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Aix-en-Provence Open 1977